Pod est un nom qui signifie :
 Baladeur numérique, d'après le nom « iPod » du baladeur d'Apple, dont le premier modèle a été commercialisé en .
 Simulateur d'amplificateur pour guitare électrique, issu du célèbre Line 6.
 Nacelle : un conteneur rajouté sous un appareil, afin d'y placer différents dispositifs tels que des caméras ou des fumigènes (pod est le terme anglophone).
 En informatique, particulièrement dans Kubernetes, un groupe de conteneurs identiques.
 Un pod est un organe de propulsion de certains navires modernes.
 le terme Pod (culture/cinéma) apparaît dans le film eXistenZ, réalisé par David Cronenberg en 1999, et désigne une console de jeu virtuel de nouvelle génération, qui se connecte directement au système nerveux du joueur, au moyen d'un « bioport » greffé sur la moëlle épinière.
Le pod est le menu principal du jeu LittleBigPlanet et LittleBigPlanet 2
 Pod: Planet of Death, un jeu vidéo de type course de voiture édité par Ubisoft et sorti sur PC en 1997.
 Pod, le premier album du groupe rock The Breeders.
 Un pod est un groupe de cétacés socialement liés.
 Pod hotel est parfois utilisé, en anglais, pour un hôtel capsule.
Un pod d'engagement est une communauté de personnes qui se regroupent afin de contourner les algorithmes des réseaux sociaux.
Pod, unité de base de l'ordonnancement dans Kubernetes.
Tide pod, capsule de lessive.
 Un logiciel universitaire de plateforme de gestion de fichiers vidéo, utilisé par des universités françaises, notamment pour diffuser des captations de cours.

Acronyme 

POD est un sigle ou un acronyme qui désigne :
 POD, premier roman de Stephen Wallenfels parut en 2011.
 Parachute opening device (POD) est un petit sac contenant le parachute et faisant partie du système de déploiement.
 POD (Payable on Death), un groupe californien de musique metal.
 Pyroraptor, le dinosaure, d'après le surnom donné dans la série Dinosaur Planet de Discovery Channel, abréviation de sa dénomination « Pyroraptor olympius dinosaur ».
 Portail Orange Distribution, un extranet de France Telecom.
 Proper Orthogonal Decomposition : décomposition orthogonale en modes propres.
 Plain Old Documentation : format de documentation, c'est le langage de balisage léger utilisé par le langage de programmation Perl.
  : équivalent en anglais de l'impression à la demande, un mode de publication destiné à servir sans délai des ouvrages rarement demandés.
 Product Open Data : référentiel public de produits basé sur le code-barres.
 Proof of Delivery (en transport de marchandises & logistique).

Notes et références